Flock ist eine Konstellation von kleinen Erdbeobachtungssatelliten des Unternehmens Planet Labs aus San Francisco. Es handelt sich um Cubesats, die Bilder der Erde mit einer Auflösung von drei bis fünf Metern liefern. Die ersten Satelliten sind seit 2014 im Einsatz, und die folgenden nutzen eine Kombination aus höheren und niedrigeren Umlaufbahnen. Die Satelliten sind recht kurzlebig; so sind die meisten Satelliten der ersten Generation Flock-1 bereits in der Erdatmosphäre verglüht.

Technik 
Die Satelliten sind Cubesats in der Größe 3U, also Kästen mit zwei starr ausklappbaren Solarzellenflächen von 0,26 × 0,30 m an der Längsseite und einer Kantenlänge von 10 × 10 × 34 cm. Ihre Masse beträgt etwa 5 kg.

Die Satelliten tragen jeweils ein Teleskop und eine CCD-Kamera mit Bayer-Filter (420 bis 700 nm). Von den Kameras gibt es drei Generationen, Planet Scope 0 (PS0), Planet Scope 1 (PS1) und Planet Scope 2 (PS2). PS0 haben eine Zweispiegel-Maksutov-Cassegrain-Optik mit einem 11-MP-CCD-Detektor. PS1 verfügt über das gleiche optische System wie PS0 mit einem 11-MP-CCD-Detektor, aber ausgerichtet und montiert in einem isolierten Gehäuse aus kohlenstofffaserverstärktem Kunststoff und  Titan. PS2 hat ein optisches System mit Fünf-Elementen, das ein breiteres Sichtfeld und eine bessere Bildqualität bietet. Dieses optische System ist mit einem 29-MP-CCD-Detektor gekoppelt.

Die Daten werden zur Erde im X-Band mit einer Datenrate zwischen 4 Mbit/s (Dove 1) und 283 MBit/s (Dove 2 und 3) übertragen.

Startliste

Weblinks 
 Website des Herstellers Planet Labs

Weitere Quellen 
 Daten des US Space Surveillance Network via Space-Track.Org

Einzelnachweise 

Satellitenkonstellation
Erdbeobachtungssatellit
CubeSat
Raumfahrt der Vereinigten Staaten